L5, L 5 oder L-5 steht für:
 einen Lendenwirbel
 ein Dermatom
 einen Lagrange-Punkt
 Gibson L-5, eine akustische Gitarre der Firma Gibson Guitar Corporation
 Hongqi L5, eine chinesische Limousine
 L5 (Band), eine französische Popband
 Stinson L-5, ein leichtes Verbindungs- und Aufklärungsflugzeug der US-Streitkräfte
 DTCN L5, ein französischer Torpedo
 Lehramt an Förderschulen
 Junkers L 5, einen deutschen Flugmotor

L5